Невская улица — название улиц в разных городах Российской Федерации.

 Невская улица — улица в Зеленогорске (Санкт-Петербург).
 Невская улица — улица в Томске.

Примечания